Een slinger als natuurkundig verschijnsel
 Een pendel als instrument voor alternatieve geneeswijzen
 Een vorm van (openbaar) vervoer waarbij tussen twee bestemmingen wordt heen-en-weer gereisd; zie pendeldienst.

Zie ook: forens, of pendelaar